Vlk («lobo» en checo y eslovaco) es el apellido de:
 Miloslav Vlk (1932–2017), cardenal checo;
 Přemysl Vlk (f. 2003), piragüista checo;
 Wladimir H. Vlk, botánico.